Eleonora Habsburská (25. září 1582 – 28. ledna 1620, Hall) byla rakouská arcivévodkyně ze štýrské linie Habsburků.

Život 
Jejími rodiči byli štýrský vévoda Karel II. a jeho žena Marie Anna Bavorská, která byla zároveň neteří svého muže. Narodila se jako deváté dítě a šestá dcera z 15 sourozenců. Jejím starším bratrem byl císař Ferdinand II. Štýrský.

V roce 1607 vstoupila se svou starší sestrou Marií Kristýnou do kláštera šlechtičen řádu Srdce Ježíšova v tyrolském Hallu. Arcivévodkyně si přinesly věno ke sňatku s Kristem v hodnotě 100 000 zlatých, určitá platba byla ke vstupu podmínkou. Eleonora v dětství prodělala pravé neštovice, po nich měla trvalé následky, křehké zdraví a k stáru oslepla. Naštěstí se péče o ni v Hallu ujal městský fyzikus a doktor Hippolyt Guarinoni, který se stal jejím osobním lékařem, poradcem a později autorem Eleonořina životopisu. Roku 1620 v klášteře zemřela a byla tu také pohřbena.

Vývod předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Eleonora Habsburská
Narození 25. září
Narození v roce 1582
Úmrtí 28. ledna
Úmrtí v roce 1620
Úmrtí v Hall in Tirol
Pohřbení v Hall in Tirol
Ženy
Narození ve Štýrském Hradci
Habsburkové v 16. století
Habsburkové v 17. století